Grupa C a Campionatului European de Fotbal 2016 este formată din: Germania, Ucraina, Polonia și Irlanda de Nord. Meciurile s-au jucat între 12 iunie și 21 iunie 2016.

Clasament

|}

Meciuri

Polonia vs. Irlanda de Nord

Germania vs. Ucraina

Ucraina vs. Irlanda de Nord

Germania vs. Polonia

Ucraina vs. Polonia

Irlanda de Nord vs. Germania

Referințe

Campionatul European de Fotbal 2016